A 41. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (2000) Dél-Koreában, Tedzsonban rendezték. Nyolcvanegy ország négyszázötvenegy versenyzője vett részt.
A magyar csapat egy arany- és öt ezüstérmet szerzett, ezzel 9. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Dobos Sándor volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959-2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
Az IMO hivatalos honlapja
Az olimpia összes országának sorrendje
A versenyzők egyéni sorrendje

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák